Il doppio  dell'Internazionali Tennis Val Gardena Südtirol 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Dustin Brown e Lovro Zovko erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Brown ha fatto coppia con Christopher Kas, mentre Zovko con Marin Draganja, ma entrambe le coppie hanno perso nel 1º turno.

Karol Beck e Rik De Voest hanno battuto in finale Rameez Junaid e Michael Kohlmann 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Dustin Brown /  Christopher Kas (primo turno)
  Benjamin Becker /  Philipp Petzschner (semifinali)

  Rameez Junaid /  Michael Kohlmann (finale)
  Marin Draganja /  Lovro Zovko (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Internazionali Tennis Val Gardena Südtirol 2012